El Periódico es o forma parte del nombre de numerosas publicaciones:

Diarios de España
 El Periódico de Aragón, editado en Zaragoza
 El Periódico de Catalunya, editado en Barcelona.
 El Periódico de España, editado en Madrid.
 El Periódico Extremadura, editado en Cáceres y fundado en 1923
 El Periódico Mediterráneo, editado en Castellón (Comunidad Valenciana)
 El Periódico Latino, dirigido a la comunidad latina residente en España.
 El Periódico - La Voz de Asturias, diario digital editado en Oviedo.

Diarios en América
 elPeriódico, en Guatemala
 El Periódico de la Publicidad, en Colombia